El nombre Dolorosa puede referirse a:

Geografía 
 Vía Dolorosa, calle de la Ciudad Vieja de Jerusalén.

Escultura 
 Dolorosa de Luján Pérez, talla en madera de la Virgen María en la Catedral de Canarias.

Literatura 
 Dolorosa, novela del escritor Gerardo Horacio Porcayo.

Música 
 La Dolorosa, zarzuela en dos actos.
 Dolorosa, grupo español de música pop.

Pintura 
 Dolorosa con las manos juntas, pintura de Tiziano.
 La Dolorosa, pintura de Cristóbal de Villalpando.

Religión 
 Nuestra Señora de los Dolores, advocación de la Virgen María.
 Iglesia la Dolorosa, templo de la ciudad de San José, Costa Rica.